Theraps és un gènere de peixos pertanyent a la família dels cíclids i a l'ordre dels perciformes.

Etimologia 
Theraps prové del mot grec therops (similar a una bèstia salvatge).

Paràsits 
Són parasitats per Posthodiplostomum, Neoechinorhynchus, Uvulifer, Cotylurus, Homalometron, Rhabdochona, Crassicutis, Genarchella isabellae, Saccocoelioides i Ascocotyle.

Hàbitat i distribució geogràfica 
Són peixos d'aigua dolça, bentopelàgics i de clima tropical, els quals viuen a l'Amèrica Central: les conques dels rius Usumacinta, Candelaria, Polochic, Grijalva, Motagua i Papaloteca al vessant atlàntic de Mèxic (Chiapas i Tabasco), Belize, Guatemala (com ara, El Petén) i Hondures (el departament d'Atlántida).

Cladograma

Referències

Bibliografia 

 Allgayer, R., 1989. Révision et redescription du genre Theraps (Günther, 1862). Description de deux espèces nouvelles du Mexique (Pisces, Perciformes, Cichlidae). Revue française des Cichlidophiles, vol. 10 (núm. 90): 4-30.
 Anònim, 1999. Base de dades de la col·lecció de peixos del Museu d'Història Natural de Londres. Londres, la Gran Bretanya.
 Anònim, 2000. Base de dades de la col·lecció de peixos del Gulf Coast Research Laboratory (GCRL). The Gulf Coast Research Laboratory (GCRL), Ocean Springs, Mississipí, els Estats Units.
 
 Anònim, 2002. Base de dades de la col·lecció de peixos del American Museum of Natural History. American Museum of Natural History, Central Park West, NY 10024-5192, els Estats Units.
 Axelrod, H. R., 1993. The most complete colored lexicon of cichlids. T. F. H. Publications, Neptune City, Nova Jersey. 864 p. Pàgs. 583 i 592.
 Baensch, H. A. i R. Riehl, 1991. Aquarien atlas. Bd. 3. Melle (Baixa Saxònia): Mergus, Verlag für Natur- und Heimtierkunde, Alemanya. 1104 p. Pàgs. 726, 732 i 738.
 Baensch, H. A. i R. Riehl, 1995. Aquarien Atlas. Band 4. Mergus Verlag GmbH, Verlag für Natur- und Heimtierkunde, Melle (Baixa Saxònia), Alemanya. 864 p. Pàgs. 668 i 702-704.
 Baensch, H. A. i R. Riehl, 1997. Aquarien Atlas, Band 5. Mergus Verlag, Melle (Baixa Saxònia), Alemanya. 1148 p. Pàgs. 746 i 968.
 Böhlke, E. B., 1984. Catalog of type specimens in the ichthyological collection of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Special Publication, Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Núm. 14: i-viii + 1-216.
 
 Herder, F., J. Huykebrouck i K. Busse, 2010. Catalogue of type specimens of fishes in the Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, Bonn. Bonn zoological Bulletin, vol. 59: 109-136.
 Ibarra, M. i D. J. Stewart, 1987. Catalogue of type specimens of Recent fishes in Field Museum of Natural History. Fieldiana Zoology (New Series). Núm. 35: 1-112. 
 Museu Suec d'Història Natural. Base de dades de la col·lecció d'ictiologia. Secció d'Ictiologia, Departament de Zoologia de Vertebrats. Estocolm, Suècia, 1999.
 Schliewen, U. K., 1992. Aquarium fish. Barron's Education Series, Incorporated. 159 p. Pàg. 125.
 Wu, H.L., K.-T. Shao i C.F. Lai (eds.), 1999. Latin-Chinese dictionary of fishes names. The Sueichan Press, Taiwan.